Högs kyrka kan syfta på bland annat:

 Högs kyrka, Hälsingland
 Högs kyrka, Skåne